Yuki Masuda ist der Name folgender Personen:

* Yuki Masuda (Synchronsprecherin) (* 1973), japanische Synchronsprecherin
 Yūki Masuda (Synchronsprecher)  (* 1979), japanischer Synchronsprecher